Влади́мир Ива́нович Объе́дков (1949, Аннинский район, Воронежская область) — российский политический деятель, префект Северного административного округа Москвы в ранге министра Правительства Москвы в период с 2002 по 2007 годы, Почетный строитель России, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ (1995), начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы с 31 июля 2007 года.

Биография 
Родился в 1949 году в Аннинском районе Воронежской области. После службы в рядах Советской армии закончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

С 1970 по 1987 год работал в различных областях городского хозяйства, в том числе был начальником ремонтно-строительного управления, управляющим ремстройтрестом.

В 1987 году назначен заместителем председателя исполкома Волгоградского райсовета. В 1990 году возглавил исполком Волгоградского райсовета.

С 1991 по 2000 годы Владимир Иванович работал в должности заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы.

С 2000 года по февраль 2002 года, являясь первым заместителем префекта Северного административного округа, руководил комплексом строительства и реконструкции.

С февраля 2002 года по июль 2007 года — префект Северного административного округа Москвы.

С 31 июля 2007 года постановлением Правительства Москвы от 25.07.2007 N 600-ПП назначен на должность начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы.
В настоящее время Заместитель Генерального директора по взаимодействию с государственными органами ОАО МОЭК.

Семья 
Женат. Имеет двоих детей.

Награды 
 Имеет награды: Орден Почёта (2010), медаль «За воинскую доблесть», Знак «Почетный строитель России». В 1995 году присвоено звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (9 декабря 2004 года) — за большой личный вклад в укрепление и развитие экономических, научно-технических и культурных связей между Республикой Беларусь и городом Москвой Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 В. И. Объедков на сайте Государственной жилищной инспекции города Москвы

Выпускники Московской академии коммунального хозяйства и строительства
Префекты округов Москвы
Заслуженные работники жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации